Caillau est une ancienne commune française, aujourd'hui intégrée à la commune de Beychac-et-Caillau, située dans le département de la Gironde ;
 Édouard Caillau (1924-1990) est un acteur et humoriste français ;
 André Caillau (1938-2007) est un joueur français de rugby à XV ;
 Caillau entreprise française, qui produit des colliers de serrages automobile et aéronautique.

Voir aussi 
 Robert Cailliau ingénieur belge, co-inventeur du World Wide Web.